Lowery ist der Familienname folgender Personen:

 Clint Lowery (* 1971), US-amerikanischer Metal-Gitarrist

 Evelyn Gibson Lowery (1925–2013), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 George H. Lowery (1913–1978), US-amerikanischer Zoologe
 Henry Berry Lowery (auch Lowrie; * um 1845, verschollen 1872), Anführer und die zentrale Figur des sogenannten Lowry-Krieges, siehe Henry Berry Lowry
 James Lowery, US-amerikanischer Rapper, siehe Anybody Killa 
 John Lowery (* 1970), US-amerikanischer Musiker und Gitarrist, siehe John 5
 Joseph Lowery (1921–2020), US-amerikanischer Geistlicher und Leiter der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (Civil rights movement)
 Lou R. Lowery (1916–1987), US-amerikanischer Soldat des US Marine Corps und Kriegsfotograf im Zweiten Weltkrieg
 Robert Lowery (1913–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 William David Lowery (* 1947), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowery (Alabama)
 Lowery (Georgia)

Sonstiges:
 Lowery-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Lowry